Stati Uniti d'America
 Cobleskill – comune dello stato di New York
 Cobleskill – villaggio situato nelle vicinanze dell'omonimo comune
 Cobleskill Creek – fiume